Hoofdklasse (dammen), een Nederlandse damcompetitie
Hoofdklasse (handbal), een Nederlandse handbalcompetitie
Hoofdklasse (Nederlands amateurvoetbal), een voormalige Nederlandse amateurvoetbalcompetitie
Hoofdklasse (veldkorfbal), een Nederlandse veldkorfbalcompetitie
Hoofdklasse (voetbal Noord-Holland), een Nederlandse voormalige voetbalcompetitie
Hoofdklasse (volleybal), een Nederlandse jeugdvolleybalcompetitie
Hoofdklasse (vrouwenvoetbal), een Nederlandse vrouwenvoetbalcompetitie
Hoofdklasse (zaalkorfbal), een Nederlandse zaalkorfbalcompetitie
Hoofdklasse hockey, de hoogste Nederlandse veldhockeycompetitie
Hoofdklasse zaalhockey, de hoogste Nederlandse zaalhockeycompetitie
Honkbal hoofdklasse, de hoogste Nederlandse honkbalcompetitie
SVB Hoofdklasse, voormalige naam van het hoogste niveau in het Surinaamse betaald voetbal
Topklasse (cricket), de hoogste Nederlandse cricketcompetitie (voorheen hoofdklasse)